Soul kan syfta på:

Soulmusik – en musikgenre
Soul (spelserie) – videospel utvecklade av Namco.
Collective Soul – ett band från Stockbridge, Georgia, USA inom alternativ rock/post-grunge

Homofoner
Seoul, eller Söul, huvudstaden i Sydkorea

Se även
 Soul Man
 Soul Train
 Själ
 Själ (film)
 Själen (film)